Koedoeberg ist die Bezeichnung für mehrere Berge in Namibia
Koedoeberg (Khomas)  (), nordwestlich von Dordabis
Koedoeberg (Hardap) (), nordwestlich von Rehoboth